Тій — дружина давньоєгипетського фараона XVIII династії Ай

Топонім 

 Тій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Тій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Тій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Тій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Тій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Тій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди

Див. також 
 Тіль